Birmingham Classic 2019 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner i Edgbaston Priory Club i Birmingham, Storbritannien i perioden 17. - 23. juni 2019. Det var den 38. udgave af Birmingham Classic, og turneringen var del af WTA Tour 2019 i kategorien WTA Premier 700. Den blev spillet under navnet Nature Valley Classic som følge af et navnesponsorat. For første gang i turneringens 37-årige historie var både nr. 1, 2 og 3 på WTA's verdensrangliste i single til start i Birmingham. Nr. 1 og 2, Naomi Osaka og Ashleigh Barty var direkte kvalificeret, mens nr. 3, Karolína Plíšková, modtog et wildcard. De seneste to års singlemester, Petra Kvitová, meldte imidlertid afbud til turneringen på grund af en armskade.

Singletitlen blev vundet af Ashleigh Barty, som fulgte op på sin triumf ved French Open ved at vinde sin anden turnering i træk. Det var hendes sjette turneringssejr på WTA Tour, og i finalen besejrede hun Julia Görges med 6-3, 7-5. Dermed vandt hun for første gang singletitlen i Birmingham, hvor hun inden da to gange havde vundet doubletitlen sammen med Casey Dellacqua. Sejren medførte endvidere, at hun dagen efter finalen for første gang i karrieren var at finde på førstepladsen på WTA's verdensrangliste, som hun havde overtaget fra Naomi Osaka, som den første australier siden Evonne Cawley i april 1976. Kampen i anden runde mellem tvillingesøstrene Kristýna og Karolína Plíšková var det første opgør mellem to tvillinger i en hovedturnering på WTA Tour.

I doubleturneringen sejrede Hsieh Su-Wei og Barbora Strýcová, der i finalen vandt over Anna-Lena Grönefeld og Demi Schuurs med 6-4, 6-7(4), [10-8]. Begge spillere vandt dermed titlen for andet gang, idet Hsieh tidligere havde vundet den i 2012 sammen med Tímea Babos, mens Strýcová første gang vandt titlen i 2016 med Karolína Plíšková som makker. Det var Hsieh og Strýcovás fjerde turneringssejr som makkere, og det var deres tredje triumf i 2019, da de tidligere på året havde vundet turneringerne i Dubai og Madrid. For Hsieh Su-Wei var sejren hendes 23. doubletitel på WTA Tour i karrieren, mens tjekken kunne fejre sin 26. doubletitel på touren.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 941.163, hvilket var en stigning på godt 8 % i forhold til året før.

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 25 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 6. maj 2019 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

 Ingen

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 WTA - Nature Valley Classic 2019 
 Coric.top - Birmingham - 2019

Noter 

2019
WTA Tour 2019